Nowy Łupków (do 2011 Łupków) – osada w woj. podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza
 Stary Łupków – osada leśna w woj. podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza

Obiekty kolejowe:
 Łupków – stacja kolejowa w Starym Łupkowie
 Nowy Łupków – przystanek kolejowy w Nowym Łupkowie